Veliki brat (1984.), lik iz romana Tisuću devetsto osamdeset četvrta Georgea Orwella 
 Veliki Brat (Srbija), reality show u Srbiji, vidi i Big Brother (reality show)

es:Gran Hermano